Mil, mil или MIL:

 Сокращение от :
 .mil — домен верхнего уровня для армии США
 MIL — система стандартов МО США
 mil, мил — единица измерения расстояния в английской системе мер, 1/1000 дюйма.

См. также 
Миль